Костянти́н Сергі́йович Родіо́нов (; 1892 — 14 вересня 1991) — російський учений-пасічник.

Біографічні відомості 

Син архітектора Сергія Родіонова та княжни Шаховської. Двоюрідний брат архієпископа Іоанна Сан-Франциського та письменниці Зінаїди Шаховської.

Закінчив юридичний факультет Московського університету. Був земським начальником Дмитровського повіту, служив у військово-польовому будівництві, працював у сільгоспкооперації, довгі роки займався бджільництвом. Довелося пережити і два табори.

Спогади 

 Родионов Константин. Рассказы о пережитом // Москва. — 1991. — № 7. — С. 46—80.

Посилання 

 Родіонов К. С. «…І русло пересохле наповнила жива вода…»

Російські пасічники
Випускники Московського університету